Мистер Олимпия 1982 — одно из самых значимых международных соревнований по культуризму, прошедшее под эгидой Международной федерации бодибилдинга (). Соревнования проходили в Лондоне, Великобритания. Это были 18-е по счету соревнования мистер Олимпия. Победителем стал американский культурист Крис Дикерсон, завоевавший свой единственный титул «Мистер Олимпия». Вторым стал Френк Зейн.

Таблица

Ссылки 

 Официальный сайт Mr. Olympia 
http://www.ambal.ru/compt.php?s=t&c=40

Турниры Мистер Олимпия